Фрайберг, Фрейберг () — старинный горный город, исторический центр Рудных гор. Расположен в центре немецкой земли Саксония между Дрезденом и Хемницем. Население 41,6 тыс. чел. (2016).

История 
Фрайберг был основан в 1186 году, вскоре после открытия поблизости крупнейшего в Европе месторождения серебра, на месте деревни Кристиансдорф. На протяжении многих столетий финансы Саксонии зависели от добычи серебра во Фрайберге.

Мастера Фрайберга считались лучшими в Европе специалистами по горному делу. В 1701 г. Пётр Первый пригласил плавильного мастера Циммермана переехать в Россию, где он возглавил строительство металлургических заводов.

В 1739—1740 гг. здесь в химической лаборатории Иоганна Генкеля вместе учились выдающийся русский учёный М. В. Ломоносов и основоположник производства российского фарфора Д. И. Виноградов.

Фрайбергская горная академия спорит за звание старейшего металлургического / горного вуза мира с аналогичным заведением в словацком городе Банска-Штьявница. В горной академии учился выдающийся полярный исследователь, первый директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Р.Л.Самойлович.

В послевоенное время Фрайберг стал крупнейшим в Центральной Европе центром мормонизма. С этим связано наличие в городе храма церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Достопримечательности 
Фрайберг — один из самых богатых старинными постройками городов Саксонии. Весь исторический центр находится под охраной государства.  Наиболее примечательны:
 Фрайбергский собор (XII-XV вв.) с двумя органами работы Зильбермана (из четырёх, сохранившихся в городе) и надгробиями саксонских монархов XVI-XVII вв.
 Замок Фрейденштейн (1566-77) — любимая резиденция герцога Генриха Благочестивого.

Экономика 
Значительную часть жителей Фрайберга по традиции составляют студенты технического университета. Многие из них остаются в городе и после выпуска. 

Современный Фрайберг — центр производства полупроводников и солнечной энергетики. Многие компании города входят в ассоциацию хайтековых предприятий «Силиконовая Саксония».

Известные уроженцы 

 Эмиль фон Зидов — немецкий картограф
 Андре Таннебергер (ATB) — немецкий музыкант и продюсер электронной музыки
 Михаил Каратеев (1904—1978) — русский писатель, мастер исторического романа

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города Фрайберг
 Университет

Города Саксонии
Университетские города Германии
Районные центры Саксонии
Бывшие внерайонные города Германии
Бывшие внерайонные города Саксонии
Шахтёрские города